Debonnaire bezeichnet:

 Edmund Monson, britischer Diplomat
 Replac Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Debonnaire